

The World Is Saved — шестой студийный альбом шведской певицы Стины Норденстам, выпущенный 2004 году.

Список композиций 
 «Get On with Your Life» — 3:28
 «Winter Killing» — 4:02
 «On Falling» — 4:10
 «Parliament Square» — 4:36
 «I’m Staring Out the World» — 3:38
 «From Cayman Islands with Love» — 4:00
 «The Morning Belongs to the Night» — 3:32
 «125» — 3:40
 «Butterfly» — 4:23
 «The World Is Saved» — 2:53
 «The End of a Love Affair» — 3:37

Бонус-треки 
 «Get On with Your Life» (Pluxus Remix) — 3:43
 «The End of a Love Affair» (Faultline Mix) — 3:59
 «Failing to Fly» — 3:33

Ссылки 
 The World Is Saved (все издания) на сайте Discogs

Альбомы Стины Норденстам
Альбомы 2004 года